Стад Франсе (регбійний клуб)
 Стад Франсе (футбольний клуб)
 Стад Франсе (хокейний клуб)